Aufstellung steht für:
 Schlachtordnung, die räumliche Positionierung von Soldaten in einer Schlacht
 Aufstellung (Mannschaftssport), die Positionierung der Spieler im Mannschaftssport 
 z. B. Fußball, siehe Spielsystem (Fußball)
 Aufstellung (Bibliothekswesen), Reihenfolge, nach der der Bestand einer Bibliothek aufgestellt wird
 Freihandaufstellung, Positionierung von Gegenständen, z. B. die Ordnung von Büchern in einer Bibliothek
 Soziogramm, Genogramm, die graphische Darstellung der Beziehungen in einer Gruppe/Familie als Methode in der Psychotherapie
 Systemaufstellung, Organisationsaufstellung, Teamaufstellung, Verfahren der Systemischen Therapie, Stellvertreter werden in einem realen Raum aufgestellt
 Fahrzeugaufstellung, Parkposition
 Schaffung einer Einheit oder Formation ihrer Angehörigen, siehe auch Appell (Militär) 
 Messpunkt, das zentrische Aufstellen eines Stativs mit Vermessungsgerät
 Amerikanische Aufstellung, eine Orchesterpositionierung
 Deutsche Aufstellung, eine Orchesterpositionierung

Siehe auch:

 Positionierung (Begriffsklärung)
 Formation (Begriffsklärung)